Salden steht für
 eine Pflanzengattung, siehe Salden
 den Plural vom Saldo, einem Begriff aus der Buchführung

Salden ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Salden (* 1930), deutscher Schriftgestalter und Typograf
 Ida Salden (* 1878), deutsche Opernsängerin
 Lara Salden (* 1999), belgische Tennisspielerin
 Marie-Luise Salden (* 1939), deutsche Künstlerin und Museumspädagogin
 Thor Salden (* 1997), belgischer Sänger
 Wil Salden (* 1950), niederländischer Jazzmusiker und Orchesterleiter

Siehe auch:
 Saldern (Begriffsklärung)